Westinghouse Electric Company
 Westinghouse Electric Corporation
 George Westinghouse